Hackberry kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hackberry (Louisiana)
Hackberry (Texas)